Franz Seitz henviser til blandt andre:

 Franz Seitz (læge) (1811-1892) – tysk læge og universitetslærer
 Franz von Seitz (1817-1883) – tysk maler, litograf og raderer
 Franz Seitz senior (1888-1952) – tysk filminstruktør og -producent
 Franz Seitz junior (1921-2006) – tysk filminstruktør og -producent